Château de Challeau pode referir-se a um dos seguintes edifícios franceses
 Fort de Challeau - um castelo com origens medievais situado na comuna de Dormelles;
 Château de Saint-Ange de Villecerf, também conhecido como Châteauneuf de Challeau, um palácio situado na comuna de Villecerf, construído na década de 1540 para Anne de Pisseleu, amante do Rei Francisco I de França.

Desambiguação